Сефора ( ←  [ципора́] «птица»)

 Сепфора () — библейский персонаж, жена Моисея.
 «Сефора» (с 1970) — французская сеть парфюмерно-косметических магазинов.

См. также 
 Cефорим |  Сефория
 Сефор
 Сефорий

Примечания